Изобар може да се отнася за:
 изобари, атоми с еднакво масово число
 изобар, линия на чертеж или карта, свързваща точки с еднакво налягане